Iola hace referencia a varios artículos:

Lugares
Iola (Eólida), antigua ciudad de Eólida, en la actual Turquía.

En Estados Unidos
Iola (Kansas)
Municipio de Iola (condado de Allen, Kansas)
Iola (Illinois)
Iola (Pensilvania)
Iola (Texas)
Iola (Wisconsin)
Iola (condado de Waupaca, Wisconsin)